Irura kan syfta på:
 Irura (djur), ett släkte spindlar

Geografi

Spanien 

 Irura (kommunhuvudort), Baskien, Gipuzkoa, 
 Irura (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Spanienförgreningar